

Cinema 
 In Mysterious Ways – film del 1914 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 In Mysterious Ways – film del 2010 diretto da Vin Morreale Jr.

Musica
 In Mysterious Ways – album di John Foxx